

Красний Кут — селище міського типу, Луганська область, Антрацитівський район.
 Красний Кут — село, Донецька область, Дружківська міська рада.
 Красний Кут — колишня назва смт Краснокутськ, що у Харківській області, місцеві жителі досі інколи називають його на старий манер.

Красний Кут — Ростовська область, Октябрський район.
 Красний Кут — місто, Саратовська область.
 Красний Кут — село, Приморський край, Спаський район.

Див. також 
 Красний кут — інша назва покуті в хаті.
 Червоний Кут.
 Красний Вугол.
 Красний Куток — слобожанське село у Борисовському районі Бєлгородської області.

 Краснокутськ (значення)